Rájov steht für mehrere Ortsteile in Tschechien:
 Rájov, Mnichov u Mariánských Lázní, Okres Cheb
 Rájov, Perštejn, Okres Chomutov
 Rájov, Pňovany, Okres Plzeň-sever
 Rájov (Přimda), Přimda, Okres Tachov
 Rájov, Zlatá Koruna, Okres Český Krumlov

Siehe auch:
 Pachta von Rájov, österreichisches Adelsgeschlecht, siehe Pachta von Rayhofen